Степняк-Кравчинський Сергій Михайлович (1851—1895) — революціонер-народник, письменник
 Степняк-Ланшин Мирон Олексійович (1903—1949) — український літературознавець та критик
 Орел-Степняк Микола Григорович — український театральний діяч початку 20 століття

Степняк — місто, Єнбекшильдерський район, Акмолинська область
 Степняк — село, Амангельдинський район, Костанайська область

Українські прізвища